Liběšice est un toponyme qui peut désigner :

Liběšice, une commune du district de Litoměřice, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Liběšice, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie